John Holland (1e hertog van Exeter) (1352?–1400), een halfbroer van Richard II van Engeland en tweede echtgenoot van Elizabeth Plantagenet
 John Holland (2e hertog van Exeter) (1395–1447), de zoon van deze
 John Holland (bankier), een van de oprichters van de Bank of Scotland in 1695
 John Philip Holland (1841–1914), Amerikaans technicus, ontwierp onderzeeërs
 John Holland (acteur) (1899-1971), Amerikaanse acteur
 John L. Holland (1919-2008), Amerikaans psycholoog en socioloog
 John Holland (atleet) (1926-1990), Nieuw-Zeelands hordenloper
 John Henry Holland (1929-2015), Amerikaans psycholoog en informaticus, geestelijke vader van genetische algoritmes
 John Holland (voetballer) (1953), Maltees voetballer